Snorrason ist das Patronym folgender Personen:
 Herbert Snorrason (* 1985), isländischer Journalist
 Ólafur Snorrason (* 1982), isländischer Fußballspieler